Зирнис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Зирнис, Дзинтарс (род. 1977) — латвийский футболист.
 Зирнис, Ян Петрович (1894—1939) — сотрудник советских спецслужб.
 Зирнис, Янис (род. 1947) — советский латвийский легкоатлет, копьеметатель.